Мэнникс () — фамилия и производные названия:

Носители фамилии
  (род. 1961) — австралийский рок-музыкант, певец и актёр.
  (род. 1985) — британский футболист, член молодёжной сборной Англии.

  (1864—1963) — австралийский католический епископ.
 Мэнникс, Дэниел Пратт (1911—1997) — американский писатель и журналист.
  (1891—1963) — американский кинопродюсер.

Другое
 «Мэнникс» — американский детективный телесериал (1967—1975), в заглавной роли — Майк Коннорс.
 Мэнникс-колледж — подразделение Университета Монаша в Австралии, названо в честь епископа Мэнникса.